UV steht für:
 Ganz UV, ehemaliger Fahrzeugtyp der Straßenbahn Budapest
 Ultraviolettstrahlung (UV-Licht), Teil der elektromagnetischen Strahlung
 Umlaufvermögen, zeitweise Vermögensgegenstände in Unternehmen
 Unabhängige Variable, vorgegebene Variable in einer mathematischen Gleichung oder einem wissenschaftlichen Experiment
 Unfallversicherung, Versicherung für Leistungen im Falle eines Unfalls
 Unge Venstre, die Jungen Liberalen Norwegens
 Union Valdôtaine, Regionalpartei in der Region Aostatal, Italien
 Unitas-Verband, Verband der Wissenschaftlichen Katholischen Studentenvereine Unitas
 Universidad Veracruzana, mexikanische Universität
 Universität Vilnius, litauische Universität
 Universitätsvertretung, Organ einer Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an einer Universität in Österreich
 Universiteit van die Vrystaat, die afrikaanssprachige Bezeichnung der Universität des Freistaates in Südafrika.
 Unterverteilung, Verteiler in elektrischen Anlagen
 Unique Visit oder Unique Visitor, eine Maßeinheit für die Zugriffe auf eine Website.
 UV – Tödliche Verführung (Originaltitel UV), französischer Thriller
 Molde in der Provinz Møre og Romsdal, Norwegen (Kfz-Kennzeichen)

Siehe auch:

 UV-Index
 UV-Koordinaten
 Ultraviolet

Abkürzung